«She Wore a Yellow Ribbon» ():

 «She Wore a Yellow Ribbon» — фільм жанру вестерн, виробництва США, 1949 року.
 «She Wore a Yellow Ribbon» — пісня американських військових формувань, в даний час стала традиційною для кавалерійських випускників і з'єднань США.